Claremont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Claremont Township (Illinois)
 Claremont Township (Minnesota)
 Claremont Township (South Dakota)